El término aucas puède hacer referencia a:

Aucas, una tribu indígena de Argentina.
Aucas, un club de fútbol de Ecuador.